

Розсохино — присілок, Аргуновське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Розсохино — присілок, Нікольське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область

Див. також 
 Розсохина